Bürgerhof steht für:
 Bürgerhof (Greven), Wohnplatz von Greven, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Bürgerhof (Thorn)
 Bürgerhof (Worms)

Siehe auch:
 Bourgerhof
 Burghof (Begriffsklärung)